1992 Голяма награда на Великобритания е 43-то за Голямата награда на Великобритания и девети кръг от сезон 1992 във Формула 1, провежда се на 12 юли 1992 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Репортаж 
Пилотите на Уилямс Найджъл Менсъл и Рикардо Патрезе направийа победата двойна което е и последна за този сезон.

След като Менсъл спечели състезанието британските фенове превзеха пистата за да поздравят своя герой. Колата на Менсъл е блокирана от публиката предовретаявайки го да тръгне към пит-лейна. Накрая Найджъл се върна към боксовете благодарение на маршалите на трасето за да присъства за церемонията за награждаването. Не само британеца постига Големия шлем(като печели състезанието, повеждайки състезанието всяка обиколка и постига най-бърза обиколка) но и става най-добрия британец за всички времена изненадвайки 27-те победи на Джеки Стюърт с неговите 28 победи.

Бъдещият световен шампион Деймън Хил направи своя първи старт за отбора на Брабам. Други двама бъщеди шампиони Михаел Шумахер и Мика Хакинен взеха точки.

Макларъна на Герхард Бергер имаше проблеми с двигателя в последните обиколки на състезанието като успя да финишира на пета позиция точно зад Бенетона на Шумахер.

Шумахер също имаше проблеми този път със Стефано Модена в опит да го затвори с една обиколка. Германецът се опита да го изпревари като за Модена нямаше пространство и двамата се удариха за второ поредно състезание.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания